

Общая информация 
Смартфон компании Acer, выпущенный весной 2013 года. Работает на операционной системе Google Android 4.2. Предшественник этой модели — Acer Liquid. Liquid E2 Duo обладает большим объёмом оперативной памяти, и, в сравнении с Liquid, поставляется с ОС Android 4.2. Также присутствует поддержка двух SIM карт.

Технические характеристики 
 Класс: смартфон
 Форм-фактор: Сенсорный моноблок
 Материалы корпуса: Софт тач пластик
 Операционная система: Android 4.2
 Коммуникации: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, UMTS/HSDPA 900/2100
 Процессор: MediaTek 1,2 ГГц Quad-core processor (ARM Cortex A7)
 Оперативная память: 1 ГБ
 Память для хранения данных: 4 ГБ (пользователю доступно порядка 2 ГБ) + разъем для карты памяти microSD (без горячей замены карты памяти)
 Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 3.0, универсальный разъем miniUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, 3.5 мм для гарнитуры
 Экран: трансфлективный IPS 4,5" с разрешением 540х960 точек, автоматическая регулировка уровня подсветки
 Камера: Основная: 8 Мп с автофокусом, видео записывается в HD Фронтальная: 2 Мп
 Навигация: GPS (поддержка A-GPS)
 Дополнительно: акселерометр, датчик света, сенсор приближения
 Батарея: съемная Li-Pol емкостью 2000 мАч
 Габариты: 131 x 68×9.9 мм
 Вес: 140 г.

Примечания

Ссылки 
 Обзор Mobile-Review
 Обзор Ferra.ru
 Обзор Itc.ua
 Обзор «Газеты. Ru»
 Обзор Engadget

Мобильные телефоны Acer